Links en rechts (richting), een richting
 Links (politiek), een politieke richting
 Linkshandigheid bij mensen
 Linksvoetig bij mensen en dieren
 Links (film), een film van Froukje Tan uit 2008
 Links (webbrowser), een webbrowser
 Links (tijdschrift), een voormalig Belgisch politiek tijdschrift

Zie ook 
 Hyperlink, op internet